«В Багдаде всё спокойно» — третий студийный альбом российской группы АукцЫон, записанный в 1989 году на единственной официальной фирме грамзаписи «Мелодия». Тираж альбома составил 40 тысяч экземпляров.

В 2015 году альбом был переиздан лейблом «Геометрия». Наравне с оригинальной записью альбома была издана концертная запись программы, исполненная в Ленинградском дворце молодёжи в 1987 году. Оригинал оной до издания хранился у звукорежиссёра Игоря Гудкова.

Список композиций 
Тексты: Дмитрий Озерский, музыка: Леонид Фёдоров.
 Путь в Джинистан (4:27)
 Банзай (3:59)
 Водяная дисциплина (5:30)
 Одинокий мужчина (3:49)
 Жертвоприношение (4:38)
 Карлик Нос (5:00)
 Колдун (4:39)
 Тоска (4:38)

Оформление 
В оформлении обложки альбома была использована карта Багдада XIV века.

«В Багдаде всё спокойно» 1987 года 
Автор музыки — Леонид Фёдоров, кроме 1: Ananda Shankar;

Авторы текстов — Дмитрий Озерский (2-9, 12, 13, 15), Олег Гаркуша (11, 12, 14)

 Пролог (2:11)
 Крест (Путь в Джинистан) (3:57)
 Банзай (5:14)
 Водяная дисциплина (4:46)
 Одинокий мужчина (3:59)
 Жертвоприношение (4:35)
 Карлик Нос (5:13)
 Долина предков (Колдун) (4:36)
 Тоска (4:06)
 Эпилог (1:38)

Бонус треки 
 Панковский сон (2:35)
 Волчица (3:29)
 Женщина (6:01)
 Я не пример для подражания (3:09)
 Радиодиверсия (3:28)

Участники записи

Оригинальная запись 1989 года 
 Леонид Фёдоров — гитара, вокал;
 Олег Гаркуша — вокал;
 Владимир Весёлкин — вокал;
 Михаил Раппопорт — вокал;
 Виктор Бондарик — бас;
 Дмитрий Озерский — синтезатор, вокал;
 Дмитрий Матковский — гитара (5,6), ситар (1);
 Николай Рубанов — саксофон (2-8), дудук (1);
 Павел Литвинов — перкуссия (1,2,8), варган (1);
 Игорь Скалдин — гитара (6);
 Борис Шавейников — ударные

Концертная программа 1987 года 
 Леонид Фёдоров — гитара, вокал;
 Сергей Рогожин — вокал;
 Олег Гаркуша — вокал, шоу;
 Дмитрий Озерский — клавишные, бэк-вокал;
 Николай Рубанов — саксофон;
 Игорь Скалдин — гитара;
 Виктор Бондарик — бас;
 Павел Литвинов — перкуссия;
 Игорь Черидник — ударные;
 Константин Белявский — звукорежиссёр, вокал;
 Сергей Скворцов — светотехник

См. также 
 Волшебная лампа Аладдина (фильм, 1966)

Примечания 

Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Альбомы группы «АукцЫон»